Карпинето-Синелло () — коммуна в Италии, расположена в регионе Абруццо, подчиняется административному центру Кьети.

Население составляет 746 человек, плотность населения составляет 26 чел./км². Занимает площадь 29 км². Почтовый индекс — 66030. Телефонный код — 0872.

Покровителем коммуны почитается Архангел Михаил. Праздник ежегодно празднуется 29 сентября.

Ссылки